Старая Сейма — посёлок в Володарском районе Нижегородской области. Входит в состав сельсовета Красная Горка. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 74 км, до районного центра города Володарска — 11 км. Абсолютная высота 72 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)